Министерство здравоохранения Республики Молдова () — одно из 14 министерств Правительства Республики Молдова.

Руководство 
 Министр — Алла Немеренко
 Генеральный секретарь — Лилия Гантя
 Госсекретари — Зинаида Безверхная, Светлана Николаеску и Ион Присэкару.

Список министров здравоохранения Республики Молдова

Примечания

Ссылки 
 

Министерства Молдавии
Молдова